Името Тръстиково носят две български села:

 Тръстиково, област Бургас
 Тръстиково, област Варна